

Geografia

Hof (Baviera)
Hof (distrito)
Hof (Renânia-Palatinado)

Hof (Vestfold)